Хит Ендру Леџер (; Перт, 4. април 1979 — Њујорк, 22. јануар 2008) био је аустралијски глумац.

Постхумно је добио Оскара за најбољу споредну улогу за улогу Џокера у филму Мрачни витез.

Филмографија

Телевизија

Филм 

|-
| 1992. || || -{Clowning Around}- || Кловн сироче || 
|-
| 1997. || Црни камен || -{Blackrock}- || Тоби Акланд || 
|-
| 1997. || Шапице || -{Paws}- || Оберон || 
|-
| 1999. || Десет разлога зашто те мрзим || -{10 Things I Hate About You}- || Патрик Верона || 
|-
| 1999. || Две руке || -{Two Hands}- || Џими || 
|-
| 2000. || Патриота || The Patriot || Габријел Мартин || 
|-
| 2001. || Прича о витезу || -{A Knight's Tale}- || Сер Вилијам Тачер/Сер Улрих фон Лихтенштајн || 
|-
| 2001. || Бал монструма || -{Monster's Ball}- || Сони Гротовски || 
|-
| 2002. || Четири пера || -{The Four Feathers}- || Хари Фавершам || 
|-
| 2003. || Келијева банда || -{Ned Kelly}- || Нед Кели || 
|-
| 2003. || Ред || -{The Order}- || Алекс Берније || 
|-
| 2005. || Господари Догтауна || -{Lords of Dogtown}- || Скип || 
|-
| 2005. || Браћа Грим || -{The Brothers Grimm}- || Јакоб Грим || 
|-
| 2005. || Планина Броукбек || Brokeback Mountain || Енис дел Мар || 
|-
| 2005. || Казанова || -{Casanova}- || Ђакомо Казанова || 
|-
| 2006. || Кенди || -{Candy}- || Ден || 
|-
| 2007. || Нисам ту || -{I'm Not There}- || Роби Кларк || 
|-
| 2008. || Мрачни витез || -{The Dark Knight}- || Џокер || rowspan=2| Постхумно објављено
|-
| 2009. || Имагинаријум доктора Парнасуса || -{The Imaginarium of Doctor Parnassus}- || Тони
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Умрли 2008.
Аустралијски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сатурн